Die Eerste Divisie 2004/05 war die 49. Spielzeit der zweithöchsten niederländischen Fußballliga. Sie begann am 13. August 2004 und endete am 20. Mai 2005.

Modus 
Die 19 Mannschaften spielten aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Damit bestritt jedes Team 36 Saisonspiele. Der Meister stieg direkt in die Eredivisie auf. Neben den vier Staffelsiegern spielten auch die beiden bestplatzierten Teams ohne Staffelsieg, sowie der 16. und 17. der Eredivisie um zwei Startplätze für die folgende Saison in der höchsten Spielklasse. Die vier Staffeln bestanden aus den Spielen 1–9, 10–18, 19–27 und 28–36. War eine Mannschaft zweimal Staffelsieger ging dieser an den Zweitplatzierten.

Die acht Mannschaften spielten in zwei Gruppen zu je vier Teams. Die beiden Gruppensieger spielten in der folgenden Saison in der Eredivisie.

Vereine 
Teilnehmer waren die Mannschaften auf den Plätzen 2 bis 5 und 7 bis 18 der letzten Saison. Dazu kamen die Absteiger FC Zwolle und FC Volendam aus der Eredivisie.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dar. Die Heimmannschaft ist in der ersten Spalte aufgelistet, die Gastmannschaft in der obersten Reihe. Die Ergebnisse sind immer aus Sicht der Heimmannschaft angegeben.

Play-offs 
Die vier Staffelsieger, die beiden bestplatzierten Teams ohne Staffelsieg, sowie der 16. und 17. der Eredivisie spielten um zwei Startplätze für die folgende Saison in der Eredivisie. Die Spiele fanden zwischen dem 25. Mai und 9. Juni 2005 statt.
 Gruppe A

 Gruppe B

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle auf rsssf.com
 Voetbalarchieven.nl

Einzelnachweise 

Eerste-Divisie-Saison
Fußballsaison 2004/05